Mark eller Marken kan syfta på:

 Jord (mark) – en blandning av mineraler, lösa avlagringar, gaser, vätskor och organiskt material som täcker jordens landyta
 Jord (egendom) – delar av jordens fasta yta och innanmäte (till exempel mineraltillgångar) som har en ägare
 Mark (territorium) – medeltida territoriell term
 Markgrevskap – ett landområde som av kungen eller kejsaren tilldelats en markgreve
 -mark – ett ortnamnsefterled
 Mark – en förkortning för Markusevangeliet

Personnamn 
 Mark (namn) – efternamn och mansnamn
 Mark (släkt) – släkt från  i Marks härad i Västergötland
 Huset Mark – en tysk högadlig furstesläkt från Rhenlandet

Måttenhet eller valuta

Allmänt
 Mark (viktenhet) – en gammal germansk viktmåttenhet
 Mark (myntenhet) – ett mynt

Valutor i bruk
 Konvertibilna marka V valuta i Bosnien och Hercegovina

Obsoleta valutor

Valuta i tyska stater
 D-mark – en valuta som användes i Västtyskland och efter föreningen av Tyskland 1948–2002
 Mark (Östtyskland) – en valuta som användes i Östtyskland 1948–1990
 Riksmark – en valuta som användes i Tyskland 1924–1948 och i Österrike 1938–1945
 Rentenmark – en valuta som användes i Tyskland 1923–1924
 Papiermark – en valuta som användes i Tyskland 1914–1923
 Goldmark – namnet på valutan i Kejsardömet Tyskland från 1873–1914

Andra stater
 Finsk mark – valuta i Finland 1865/1860–2002
 Polsk marka
 Estnisk mark – valuta i Estland 1921–1928

Geografi
 Mark, Illinois, ort i USA 
 Mark, England, ort i Somerset, Storbritannien
 Mark (grevskap) – ett tidigare grevskap kring floden Ruhr i nuvarande tyska delstaten Nordrhein-Westfalen
 Mark (kommunfritt område), ett område i Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern, Tyskland
 Marks kommun, kommun i Västra Götalands län, Sverige
 Mark, Vilhelmina kommun, by i Vilhelmina kommun, Sverige
 Marken (halvö), en halvö i Nederländerna
 Marcq (vattendrag), vattendrag i Belgien
 Marche, region i Italien
 Mereg, ort i Kurdistan, Iran
 Västra Mark – ett område i västra Örebro, Sverige
 Östra Mark – ett småort i sydöstra Örebro, Sverige

Se även 
 Marc